Фундоая () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Хуруєшть.
 Фундоая () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Сермаш.
 Фундоая () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Гургіу.